FRMF steht für:
 Fédération Royale Marocaine de Football, der Fußballverband von Marokko

FR-MF steht für:
 , ISO-3166-2-Code der französischen Übersee-Gebietskörperschaft

FRMF